Shelbourne est le nom de différents clubs sportifs en Irlande
Shelbourne Football Club, club de football à Dublin, fondé en 1895
Shelbourne United Football Club, club de football à Dublin, 
Shelbourne Ladies Football Club, club de football à Dublin, fondé en 1995